Gategylet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gategylet (Jämshögs socken, Blekinge, 624142-142744), sjö i Olofströms kommun, 
Gategylet (Jämshögs socken, Blekinge, 624268-141433), sjö i Olofströms kommun,  (5,65 ha)
Gategylet (Jämshögs socken, Blekinge, 624300-141681), sjö i Olofströms kommun, 
Gategylet (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,

Se även
Gatgylet, sjö i Alvesta kommun, 
Gategöl
Gatgölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn